Артур Эдикович Найфонов (; род. 10 мая 1997) — российский борец вольного стиля осетинского происхождения, трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира, многократный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России (2021). Завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио (2020).

Биография 
В 2004 году был среди заложников во время теракта в Беслане, в котором погибла его мать.

«Стал бы юристом, наверное, если бы учился лучше. Но цель всегда была одна — быть борцом», — так высказывался Артур Найфонов.

Карьера 
В сборной команде России с 2018 года.

На чемпионате Европы 2018 года в Каспийске, в весовой категории до 86 кг Артур одолел всех своих соперников и впервые стал чемпионом Европы.

На чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 86 кг Артур в схватке за чемпионский титул победил спортсмена из Сан-Марино Амина Майлза и завоевал золотую медаль европейского первенства.

В 2021 году на чемпионате мира, который проходил в октябре в норвежской столице, стал бронзовым призёром в весовой категории до 86 кг. В полуфинале уступил иранскому борцу Хасану Яздани.

Основные достижения 
 Первенство России, 21—23 апреля 2017, Владикавказ:  (84 кг).
 Первенство мира среди юниоров, 1 августа 2017, Тампере (Финляндия):  (84 кг).
 Международный турнир по вольной борьбе на призы серебряного призёра Олимпиады-88 Степана Саргсяна, 7—8 октября 2017, Армения:  (86 кг).
 XIV Международный турнир по вольной борьбе на призы вице-президента Федерации спортивной борьбы России В. Н. Семёнова, 26—30 октября 2017, Нефтеюганск:  (86 кг).
 56 Международный турнир Дан Колов и Никола Петров, 22—25 марта 2018, Болгария:  (86 кг). 
 1 Международный турнир по вольной борьбе «Aланы», 18—19 ноября 2018, Владикавказ:  (86 кг).  
 Международный турнир Гран-при «Иван Ярыгин», 26—28 января 2018, Красноярск:  (86 кг).
 Чемпионат России по вольной борьбе, 2-6 августа 2018, Одинцово:  (86 кг)
 Чемпионат России по вольной борьбе, 4-8 июля 2019, Сочи:  (86 кг).
 Чемпионат России по вольной борьбе, 15-18 октября 2020, Наро-Форминск:  (86 кг).
 Чемпионат России по вольной борьбе, 11-14 марта 2021, Улан-Удэ:  (86 кг).
 Летние Олимпийские игры в Токио (2020), 4-7 августа 2021, Токио:   (86 кг).
 Чемпионат России по вольной борьбе, 23-26 июня 2022, Кызыл:  (86 кг).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).
 Орден Дружбы (16 августа 2021 года, Южная Осетия) — за большой личный вклад в развитие отечественного и мирового спорта, выдающиеся достижения на ХХХII летних Олимпийских играх в Токио 2020.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте infosport.ru
 
 

Чемпионы Европы по вольной борьбе
Чемпионы России по вольной борьбе
Лейтенанты (Российская Федерация)
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Террористический акт в Беслане
Заложники